

Geografia
 Vajont, comune della provincia di Pordenone istituito a seguito del disastro
 Vajont, torrente del Friuli
 Valle del Vajont, la valle dell'omonimo torrente

Architettura 
 Diga del Vajont, diga costruita sul corso del fiume Vajont, tragicamente famosa per l'omonimo disastro

Disastri 
 Disastro del Vajont, originatosi nel bacino della diga del Vajont

Cinema 
 Vajont, film di Renzo Martinelli sulla strage del Vajont

Teatro 
 Il racconto del Vajont, opera teatrale di Marco Paolini e Gabriele Vacis